Ли Ыль Соль (; 14 сентября 1921, Дзёсин, Канкё-хокудо, Корея, Японская империя — 7 ноября 2015, КНДР) — северокорейский военный и государственный деятель, Маршал Корейской народной армии. Дважды Герой КНДР. Герой Труда КНДР.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Примкнул к антияпонскому партизанскому движению, которое возглавлял Ким Ир Сен — в дальнейшем первый лидер КНДР.

С 1948 года командовал полком. В годы Корейской войны (1950—1953) был начальником штаба дивизии, затем командующим офицером. Был главным помощником Ким Ир Сена, а также заботился о безопасности его детей — Ким Чен Ира и Ким Гён Хи.

В 1957 году получил звание генерал-майора и стал командиром дивизии. В 1962 году получил звание генерал-лейтенанта, в 1972 — генерал-полковника. Тогда же был награждён почётным званием Героя КНДР. С 1983 года командовал обороной Пхеньяна. В 1985 году получил звание генерала армии, в 1992 году стал вице-маршалом, а в 1995 году ему было присвоено звание Маршала КНА. С 1996 по 2003 год был командиром охраны — отвечал за безопасность высоких чиновников, в том числе за руководителя КНДР Ким Чен Ира и его семью.

В 2004 году был отправлен в отставку с действительной службы.

Скончался 7 ноября 2015 года в 10:10 по местному времени после продолжительной болезни. Последние годы он боролся с раком лёгких.

Воинские звания

Политическая деятельность 
В 1962 году стал депутатом Верховного Народного Собрания КНДР. Был делегатом 4 и 5 (1967, 1972), а также с 7 по 12 (1982, 1986, 1990, 1998, 2003, 2009) созывов ВНС КНДР. С 1966 года был кандидатом в члены ЦК Трудовой Партии Кореи, член ЦК ТПК с 1970 года. С 1980 года — член Центральной Военной Комиссии ТПК. С 1990 по 2003 год работал в Государственном Комитете Обороны КНДР. В сентябре 2010 года стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК.

Указом Президиума ВНС КНДР от 9 февраля 2012 года был награждён вместе с другими официальными лицами Орденом Ким Чен Ира.

19 июля 2012 года в центральном печатном органе ТПК «Нодон синмун» была опубликована статья Ли Ыль Соля, в которой он высказал свои чувства по поводу присвоения Верховному Главнокомандующему старшему товарищу Ким Чен Ыну звания Маршала КНДР.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте nkinfo.kinu.or.kr 

Члены Трудовой партии Кореи
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Персоналии:Движение за независимость Кореи